Batan oder Batán heißen in der Geografie:
 Batan (Batanes), eine Insel in der philippinischen Provinz Batanes
 Batan (Albay), eine Insel in der philippinischen Provinz Albay
 Batan (Aklan), Stadtgemeinde in der Provinz Aklan, Philippinen
 Batán (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 El Batán (Guijo de Galisteo), Ort in Extremadura, Spanien
 El Batán, Stadtteil der Stadt Quito (Ecuador)

Batan ist der Familienname von
 Stefan Batan (* 1985), schwedischer Fußballspieler